Ugashik steht für:

 Ugashik (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Ugashik Airport, einen Flughafen in Alaska
 Mount Ugashik, einen Berg in Alaska
 Ugashik Bay, eine Bucht in Alaska
 Ugashik River, einen Fluss in Alaska
 Ugashik Creek, einen Fluss in Alaska
 Little Ugashik Creek, einen Fluss in Alaska
 Lower Ugashik Lake, einen See in Alaska
 Upper Ugashik Lake, einen See in Alaska